Osoby:
 Andrew Lloyd Webber – brytyjski kompozytor
 Mark Webber – australijski kierowca Formuły I
 Webber – Andrzej Mikosz, polski producent muzyczny
Miejscowości w USA:
 Webber – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
Gminy w USA:
 Webber (ang. Webber Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Webber (ang. Webber Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake

Zobacz też 
 Weber.